Чернушки может означать:

Таксоны 

 Чернушки () — род дневных бабочек из семейства Nymphalidae. 

 Чернушки () — род жуков из семейства водолюбов.

Белоруссия 
 Чернушки — деревня в Гродненском районе Гродненской области.

Россия 
 Чернушки — бывшая деревня в Локнянском районе Псковской области.
 Чернушки (до 1945 года — Карала́р) — исчезнувшее село в Сакском районе Крыма.
 Чернушки — остановочный пункт на линии Бологое — Дно.

См. также 
 Чернушка